Pere II d'Alençon o Pere II de Valois (1340-Argentan, 1404), comte d'Alençon, de Perche i de Porhoët
 Pere II d'Alexandria, prevere i bisbe d'Alexandria 
 Pere II d'Aragó (1240 - 1285), comte de Barcelona, rei d'Aragó i de Sicília
 Pere II d'Arborea o Pere II de Bas-Lacon 
 Pere II d'Argos (segles VIII-IX), bisbe romà d'Orient
 Pere II de Borbó (1438 - 1503), duc de Borbó
 Pere II de Bragança o Pere V de Portugal (1837 - 1861), duc de Bragança i rei de Portugal
 Pere II de Brasil (1825 - 1891), emperador de Brasil
 Pere II de Bretanya (1418 - 1457), duc de Bretanya
 Pere II de Carcassona (? - 1059), comte de Carcassona
 Pere II de Courtenay (~1165 -1219) fou emperador llatí de Constantinoble (1216 al 1219)
 Pere II de Iugoslàvia (1923 - 1970), rei de Iugoslàvia
 Pere II de La Marca
 Pere II de Mèdici (Florència, República de Florència, 1471 - riu Garigliano, 1503) 
 Pere II Ramon de Montcada i d'Abarca (), baró d'Aitona, Serós i Soses, i senescal de Barcelona 
 Pere II de Portugal (1648 - 1706), rei de Portugal
 Pere II de Queralt, castlà de Queralt (1236-1275) i templer 
 Pere II de Rússia (1715 - 1730), Tsar i emperador de Rússia
 Pere II de Santcliment (Barcelona,  - ~1350), cavaller català del llinatge dels Santcliment fill de Pere I de Santcliment
 Pere II de Savoia (Suze, Savoia, 1203 - Pierre-Châtel, 1268), comte de Savoia entre 1263 i 1268 
 Pere II de Sicília (1304 - 1342), rei de Sicília
 Pere II d'Urgell (1340 - 1408), comte d'Urgell
 Pere II de València o Pere el Cerimoniós o (1319 - 1387), comte de Barcelona i rei d'Aragó